Castro Caldelas, un municipi de la Província d'Ourense a Galícia.
 Ponte Caldelas, un municipi de la Província de Pontevedra a Galícia.
 Comarca da Terra de Caldelas, una comarca de la Província d'Ourense a Galícia.